Maecenas steht für:
 Gaius Maecenas (um 70–8 v. Chr.), römischer Politikberater und Förderer der Künste
 Maecenas (Österreich), Kunstsponsoring-Preis der österreichischen Initiative Wirtschaft für Kunst

Siehe auch:
 Maecenas-Ehrung, Preis des Arbeitskreises selbständiger Kultur-Institute in Deutschland
 Maecenas-Stiftung, Stiftung für antike Kunst in der Schweiz